Sprint techniką dowolną kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach biegów narciarskich na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019. Zawody zostały rozegrane 21 lutego 2019 roku. Tytułu obroniła Norweżka Maiken Caspersen Falla.

Eliminacje

Ćwierćfinały 
Z każdego biegu ćwierćfinałowego awansują dwie najlepsze zawodniczki. Dwie najszybsze ze wszystkich biegów, z wyjątkiem zakwalifikowanych bezpośrednio, awansują jako Lucky Loser.

Ćwierćfinał 1.

Ćwierćfinał 2.

Ćwierćfinał 3.

Ćwierćfinał 4.

Ćwierćfinał 5.

Półfinały 
Z każdego biegu półfinałowego awansują dwie najlepsze zawodniczki. Dwie najszybsze ze wszystkich biegów, z wyjątkiem zakwalifikowanych bezpośrednio, awansują jako Lucky Loser.

Półfinał 1.

Półfinał 2.

Finał

Bibliografia 
 

Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019